Goldwasser puede referirse a:

 Goldwasser de Danzig, licor antiguamente producido en la ciudad de Danzig (antes alemana, ahora polaca: Gdansk).

 Ehud "Udi" Goldwasser, soldado israelí secuestrado en 2006.
 Shafrira Goldwasser, ingeniera y profesora israelí-estadounidense.